Кес, КЕС:
 Кес — раннее название города Цесис. 
 Кес, Виллем (1856—1934) — нидерландский дирижёр и скрипач.
 КЕС — высший орган исполнительной власти Евросоюза — Комиссия Европейских сообществ.
 «Кес» — художественный фильм британского режиссёра Кена Лоуча.
 Кес — персонаж научно-фантастического телесериала «Звёздный путь: Вояджер».

См. также 
 Кесс
 Кез